Дми́трий Влади́мирович Труш () — российский гимнаст, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта. В настоящее время проживает в США, где осуществляет тренерскую деятельность.

Спортивные достижения 
Олимпийские игры

Выступления на чемпионатах мира, Европы и первенствах России:

Биография 
Окончил Воронежский ГИФК (1994).

Награды 
 Звание заслуженный мастер спорта (1995).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года

Примечания

Ссылки 
 
 

Гимнасты России
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года